

Personaggi 
 Mooch – personaggio della striscia a fumetti Mutts
 Mooch – personaggio del film d'animazione Disney Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Mooch – personaggio della serie animata La carica dei 101 - La serie
 Baron Mooch – striscia a fumetti statunitense creata da George Herriman

Persone 
 Mooch – soprannome di Glenn Myernick, calciatore ed allenatore di calcio statunitense
 Mooch – soprannome di Nigel Evans, disc jockey britannico